Яснови́дец (; ) — человек, обладающий ясновидением.
 Ясновидец (слав. прозорливец) — библейский пророк, например:
 Гад (пророк) — «ясновидец Давида» (חזה דוד; ), «царский ясновидец» (חזה המלך; ).

В культуре
 Ясновидец (перен.) — трезвый участник «Клуба гашишистов» (рассказ Теофиля Готье, 1846).
 «Ясновидец» (1988) — 18-й сингл британской хеви-метал-группы «Iron Maiden».
 «Ясновидец» — телесериал (США, 2006).
 «Ясновидец» — телесериал (США, 2016).

См. также 
 Ясновидящий (значения)

Примечания